

События 

 Победа Вильгельма Завоевателя над повстанцами Мэна, которым помогал граф Фульк Анжуйский, сын Жоффруа II.
 1073—1075 — Восстание в Саксонии против германского короля Генриха IV.
 22 апреля — избран Папа Римский Григорий VII
 1073—1085 — Папа св. Григорий VII Гильдебранд (ок.1020-1085).
 Князь Изяслав Ярославич в Польше. Болеслав, воюющий с Германией и Чехией, отказывает ему в помощи.
 «Изборник Святослава».
 Поход ромеев против сельджуков. Старший стратиг Исаак Комнин разбит и попал в плен. Сельджуки осадили лагерь ромеев, но Алексей, брат Исаака и будущий император Византии, собрал воинов и отбился.
 1073—1086 — 72-й император Японии Сиракава (1053—1129).
 1073 — начало турецкого вторжения в Малую Азию.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1073 году
 25 сентября —Леопольд III (маркграф Австрии)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1073 году
 Госпатрик
 Антоний Печерский
 Алп-Арслан
 21 апреля — Папа Александр II

См. также

Примечания